Název Spolí má více sídel:

 Spolí (Libín) – vesnice v obci Libín v okrese České Budějovice
 Spolí (Neveklov) – vesnice v obci Neveklov v okrese Benešov
 Spolí (Přídolí) – vesnice v obci Přídolí v okrese Český Krumlov
 Spolí (Vojníkov) – osada v obci Vojníkov v okrese Písek

Slovo Spolí je také součástí názvu sídla:

 Nové Spolí – část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov

Externí odkazy